

Тимянка — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Тимянка — село в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Тимянка — село в гміні Нурець-Станція Сім'ятицького повіту Підляського воєводства